Onderdistrict in Indonesië
 Tanjung Pandan (onderdistrict), een stad en onderdistrict van het regentschap Belitung in de provincie Banka-Billiton
Plaats in Indonesië
 Tanjung Pandan (Kaur Tengah), een plaats in het regentschap Kaur in de provincie Bengkulu
 Tanjung Pandan (stad), hoofdstad van onderdistrict Tanjung Pandan in het regentschap Belitung in de provincie Banka-Billiton